Aramis (musketier), een personage in romans van Alexandre Dumas
Aramis (hop), een hopvariëteit, gebruikt voor het brouwen van bier